«The Soul Cages» — третій студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 1991 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Альбоми A&M Records
Січень 1991